Игорь Захарович Синельников (11 марта 1942, Тбилиси — 1 мая 2020, Москва) — один из первых и сильнейших сёгистов в России, 1 дан ФЕСА. 

С 2010 по 2020 год был президентом объединения сёгистов России, НП «Сёги»; с 2020 года его преемником стал Александр Калёнов.

На 1 января 2014 года занимал 4-ю позицию в российском и 47-ю в европейском ФЕСА-листе.

Биография 
В 1960 году окончил Астраханский Рыбный техникум по профессии «промышленное рыболовство». Играть в сёги научился в 1973 году на японском рыболовном судне. В сезон 1974—75 года, выйдя на японском китобое в Антарктику в качестве переводчика с японского языка, регулярно играл с капитаном (любителем сёги) в сёги и шахматы, причём на обратном пути уверенно выигрывал в обе игры.

В 1980-е годы регулярно играл в сёги с группой российских сёгистов с Камчатки.

В 2003 году, живя в Москве, узнал о существовании российских клубов сёги и с тех пор принимал активное участие в российских турнирах и акциях по распространению сёги в России.

Шахматы 
В западные шахматы Синельников играл с 6 лет, достигнув уровня кандидата в мастера спорта. Живя в 1990—95 годы в Японии, регулярно играл в шахматы с японскими шахматистами; в 1994 году попал в состав олимпийской сборной Японии по шахматам (победив в отборочном турнире), но отказался участвовать в олимпиаде за Японию по идеологическим соображениям.

Однако, научившись играть в сёги, со временем переключился на них, полюбив их больше шахмат.

Разряды 
 2004: 8 кю ФЕСА
 2005: 4 кю
 2008: 3 кю
 2009: 2 кю
 2012: 1 кю
 2015: 1 дан

Турнирные результаты 
 2005: Победитель квалификационного этапа Чемпионата России по сёги
 2007: III место на Moscow Shogi Open
 2008: II место на Первенстве Москвы по сёги
 2008: Победитель российского этапа Международного форума сёги (Санкт-Петербург)
 2009: Чемпион Moscow Shogi Open
 2010, 2011: II место на Moscow Shogi Open
 2010, 2012: III место на Кубке японского посла по сёги (Москва)
 2011, 2012: III место на Кубке России по сёги (Суздаль)
 2011: II место на Кубке японского генконсула по сёги (Санкт-Петербург)
 2011: Чемпион Кубка Украины по сёги (Киев)
 2012: II место на Чемпионате России по сёги.
 2012: 1/4 финала в чемпионате Европы по сёги (Краков)
 2013: III место на Чемпионате России по сёги.
 2014: III место в Кубке Москвы по сёги
 2015: II место на Moscow Shogi Open
 2016: Чемпион Кубка Москвы по сёги
 2017: III место в отборочном этапе Международного форума сёги.

Примечания 

Сёгисты России
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту
Кандидаты в мастера спорта СССР